Росселлі́ні () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Ізабелла Росселліні ( 18.6.1952) — італійська акторка, донька Роберто Росселліні.
 Ренцо Росселліні (1908—1982) — італійський композитор, молодший брат Роберто Росселліні.
 Ренцо Росселліні ( 22.8.1941) — італійський кінопродюсер, сценарист та режисер; син Роберто Росселліні.
 Роберто Росселліні (1906—1977) — італійський кінорежисер, сценарист. Батько акторки Ізабелли Росселіні та Ренцо Росселіні (молодшого).
 Франко Росселліні (1935—1992) — італійський актор, режисер та кінопродюсер; син композитора Ренцо Росселліні.